Miłolas – wieś w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Miłolas – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Kąkolewnica